Cesoia – utensile per il taglio di lamiere di basso spessore
 Cesoia rotante – sistema di taglio trasversale utilizzato nell'industria
 Cesoia volante – sistema di taglio trasversale utilizzato nell'industria
 Cesoia – utensile per potare